S65 ou S.65 peut faire référence à :
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies ;
 Savoia-Marchetti S.65, un hydravion de course italien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres